Данный список включает около 280 родов двукрылых насекомых из семейства мух-зеленушек (Dolichopodidae, Diptera), сначала распределённых по подсемействам и трибам, затем расположенных в алфавитном порядке.
Среди крупнейших родов:  (около 600 видов),  (480),  (320),  (320),  (315),  (300),  (280),  (270),  (260),  (230).

Распределение родов мух-зеленушек по подсемействам и трибам 
Ископаемые таксоны помечены знаком †.
 † Подсемейство 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 Подсемейство 
 † 
 † 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подсемейство 
 
 
 
 
 
 Подсемейство 
 
 Подсемейство 
 
 Подсемейство 
 Триба 
 † 
 † 
 † 
 † 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Триба 
 
 
 
 
 
 
 Подсемейство 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 Триба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [subgenus]
  [subgenus]
 
 
 
 
 
 
 
 Триба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подсемейство 
 
 
 
 Подсемейство 
 Триба 
 
 
 
 
 
  [subgenus]
  [subgenus]
  [subgenus]
  [subgenus]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Триба 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [subgenus]
  [subgenus]
 
 Триба 
 
 
 Триба 
 
 Триба 
 
 
 
 
  [subgenus]
  [subgenus]
 Подсемейство 
 
 
 Подсемейство 
 † 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Триба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Триба 
 † 
 † 
 
 
 
 
 Триба 
 
 
 Подсемейство 
 
 
 
 
 
 Триба 
 
 
 
 Триба 
 
 
 
 
 Триба 
 
 
 
 
 Подсемейство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подсемейство 
 
 Подсемейство 
 
 
 
 
 Подсемейство 
 † 
 
 Триба 
 
 
 
 Триба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Триба 
 
 
 
 
 
  [subgenus]
  [subgenus]
  [subgenus]
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подсемейство 
 
 
 
 Подсемейство 
 Триба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Триба  + Eurynogaster complex
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подсемейство

Алфавитный список родов 

 Abatetia  Miller, 1945:72
 Abbemyia  Bickel, 1994:212
 Achalcus  Loew, 1857:30
 Achradocera  Becker, 1922:207
 Acropsilus  Mik, 1878:6
 Acymatopus  Takagi, 1965:78
 Adachia  Evenhuis, 2005:44
 Afrohercostomus  Grichanov, 2010:184
 Afroparaclius  Grichanov, 2006:29
 Afropelastoneurus  Grichanov, 2006:28
 Ahercostomus  Yang et Saigusa, 2001:239
 Ahypophyllus  Zhang et Yang, 2005:180
 Alishanimyia  Bickel, 2007:68
 Allohercostomus  Yang, Saigusa et Masunaga, 2001:
 Amblypsilopus  Bigot, 1888:24
 Amesorhaga  Bickel, 1994:82
 Anahydrophorus  Becker, 1917:298
 Anasyntormon  Dyte, 1975:245
 Anepsiomyia  Bezzi, 1902:192
 Antyx  Meuffels et Grootaert, 1991:290
 Apelastoneurus  Grichanov, 2006:24
 Aphalacrosoma  Zhang et Yang, 2005:182
 Aphasmaphleps  Grichanov, 2010:406
 Aphrosylopsis  Lamb, 1909:132
 Aphrosylus  Haliday in Walker, 1851:220
 Apterachalcus  Bickel, 1991:12
 Arachnomyia  White, 1916:252
 Arciellia  Evenhuis, 2005:45
 Argentinia  Parent, 1931:17
 Argyra  Macquart, 1834:456
 Argyrochlamys  Lamb, 1922:391
 Arpactodolichopodites  Hong, 2002:355
 Asioligochaetus  Negrobov, 1966:877
 Asyndetus  Loew, 1869:34
 Atlatlia  Bickel, 1986:165
 Australachalcus  Pollet, 2005:33
 Austrosciapus  Bickel, 1994:231
 Avenaphora  Grimaldi et Cumming, 1999:61
 Babindella  Bickel, 1987:97
 Bicercites  Hong, 2002:392
 Bickelia  Grichanov, 1996:119
 Bickeliolus  Grichanov, 1996:224
 Bickelomyia  Naglis, 2002:228
 Brevimyia  Miller, 1945:72
 Calyxochaetus  Bigot, 1888:24
 Campsicnemus  Haliday in Walker, 1851:187
 Cemocarus  Meuffels et Grootaert, 1984:152
 Ceratopos  Vaillant, 1952:36
 Chaetogonopteron  De Meijere, 1913:96
 Cheiromyia  Dyte, 1980:223
 Chrysosoma  Guérin-Méneville, 1831:pl.20, fig.6
 Chrysotimus  Loew, 1857:48
 Chrysotus  Meigen, 1824:40
 Coeloglutus  Aldrich, 1896:338
 Colobocerus  Parent, 1933:403
 Columnocorna  Hong, 2002:388
 Conchopus  Takagi, 1965:49
 Condylostylus  Bigot, 1859:215
 Convexivertex  Hong, 2002:351
 Coracocephalus  Mik, 1892:279
 Corindia  Bickel, 1986:137
 Craterophorus  Lamb, 1921:475(1922:380)
 Cremmus  Wei, 2006:490, 500
 Cretomicrophorus  Negrobov, 1978:86
 Cryptophleps  Lichtwardt, 1898:491
 Cryptopygiella  Robinson, 1975:40
 Cymatopus  Kertész, 1901:408
 Cyrturella  Collin, 1952:142
 Dactylomyia  Aldrich, 1894:151
 Dactylonotus  Parent, 1934:136
 Demetera  Grichanov, 2011:10
 Diaphorus  Meigen, 1824:32
 Diostracus  Loew, 1861:43
 Discopygiella  Robinson, 1965:51
 Dolichophorus  Lichtwardt, 1902:199
 Dolichopus  Latreille, 1796:159
 Dominicomyia  Robinson, 1975:40
 Dytomyia  Bickel, 1994:91
 Elmoia  Evenhuis, 2005:48
 Enlinia  Aldrich, 1933:168
 Eodolichopodites  Hong, 2002:360
 Eoeuryopterites  Hong, 2002:348
 Epithalassius  Mik, 1891:186
 Erebomyia  Runyon et Hurley, 2003:114
 Ethiosciapus  Bickel, 1994:141
 Ethiromyia  Brooks et Wheeler, 2005:491
 Eucoryphus  Mik, 1869:19
 Eurynogaster  Van Duzee, 1933:339
 Euxiphocerus  Parent, 1935:121
 Falbouria  Dyte, 1980:223
 Fedtshenkomyia  Stackelberg, 1927:230
 Filatopus  Miller, 1945:72
 Gheynia  Meunier, 1899:322
 Gigantosciapus  Grichanov, 1997:79
 Griphophanes  Grootaert et Meuffels, 1998:191
 Grootaertia  Grichanov, 1999:90
 Guzeriplia  Negrobov, 1968:470
 Gymnopternus  Loew, 1857:10
 Hadromerella  De Meijere, 1916:253
 Halteriphorus  Parent, 1933:368
 Haodolichopodites  Hong, 2002:369
 Haplopharyngomyia  Meuffels et Grootaert, 1999:289
 Harmstonia  Robinson, 1964:122
 Helichochaetus  Parent, 1933:354
 Helixocerus  Lamb, 1929:137
 Hercostomoides  Meuffels et Grootaert, 1997:474
 Hercostomus  Loew, 1857:9
 Heteropsilopus  Bigot, 1859:215
 Humongochela  Evenhuis, 2004:35
 Hurleyella  Runyon et Robinson, 2010
 Hydatostega  Philippi, 1865:779
 Hydrophorus  Fallén, 1823:2
 Hypocharassus  Mik, 1879:627
 Hyptiocheta  Becker, 1922:245
 Ischiochaetus  Bickel et Dyte, 1989:414
 Katangaia  Parent, 1933:12
 Keirosoma  Van Duzee, 1929:24
 Kowmungia  Bickel, 1987:147
 Krakatauia  Enderlein, 1912:408
 Lagodechia  Negrobov et Zurikov, 1996:632
 Lamprochromus  Mik, 1878:7
 Lapita  Bickel, 2002:36
 Laticopulus  Hong, 2002:380
 Leptodolichopodites  Hong, 2002:345
 Liancalomima  Stackelberg, 1931:778
 Liancalus  Loew, 1857:22
 Lichtwardtia  Enderlein, 1912:406
 Liparomyia  White, 1916:255
 Longilabia  Hong, 2002:373
 Lyroneurus  Loew, 1857:38
 Machaerium  Haliday, 1832:351
 Macrodactylomyia  Naglis, 2002 (2001):496
 Maipomyia  Bickel, 2004:844
 Major  Evenhuis, 2005:51
 Mascaromyia  Bickel, 1994:100
 Mberu  Capellari et Amorim, 2011:39 
 Medetera  Fischer von Waldheim, 1819:7
 Medeterella  Grichanov, 2011:9
 Medeterites  Grichanov, 2010:209
 Melanderia  Aldrich, 1922:146
 Melanostolus  Kowarz, 1884:51
 Mesorhaga  Schiener, 1868:217
 Metaparaclius  Becker, 1922:33
 Meuffelsia  Grichanov, 2008:160
 Microchrysotus  Robinson, 1964:251
 Microcyrtura  Robinson, 1964:245
 Micromedetera  Robinson, 1975:37
 Micromorphus  Mik, 1878:6
 Micropygus  Bickel et Dyte, 1989:415
 Muscidideicus  Becker, 1916:268

 Nanomyina  Robinson, 1964:119
 Nanothinophilus  Grootaert et Meuffels, 1998:165
 Narrabeenia  Bickel, 1994:101
 Naticornus  Oleinichek, 2005:247
 Naufraga  Bickel, 1992:36
 Negrobovia  Bickel, 1994:83
 Nematoproctus  Loew, 1857:40
 Neochrysotimus  Yang, Saigusa et Masunaga, 2008:20
 Neohercostomus  Grichanov, 2011:6 
 Neomedetera  Zhu, Yang et Grootaert, 2007:227
 Neoparentia  Robinson, 1967:252
 Neotonnoiria  Robinson, 1970:40-17
 Nepalomyia  Hollis, 1964:110
 Neurigona  Róndani, 1856:142
 Ngirhaphium  Evenhuis et Grootaert, 2002:310
 Nikitella  Grichanov, 2011:2
 Nothorhaphium  Bickel, 1999:181
 Notobothrus  Parent, 1931:19
 Nurteria  Dyte et Smith, 1980:461
 Oedematopiella  Naglis, 2011:47 
 Oedematopus  Van Duzee, 1929:38
 OlegoNegrobovia  Grichanov, 1995:125
 Oncopygius  Mik, 1866:307
 Orbicapitis  Hong, 2002:345
 Orbilabia  Hong, 2002:368
 Orthoceratium  Schrank, 1803:55
 Ortochile  Latreille, 1809:289
 Ostenia  Hutton, 1901:34
 Palaeoargyra  Meunier, 1895:5
 Palaeomedeterus  Meunier, 1894:121
 Papallacta  Bickel, 2006:211
 Paraclius  Loew, 1864:97
 Paracoeloglutus  Naglis, 2001:200
 Paradolichopodites  Hong, 2002:382
 Parahercostomus  Yang, Saigusa et Masunaga, 2001:176
 Paraliancalus  Parent, 1938:213
 Paraliptus  Bezzi, 1923:179
 Paralleloneurum  Becker, 1902:51
 Paramedetera  Grootaert et Meuffels, 1997:309
 Paraphrosylus  Becker, 1921:27
 Parasyntormon  Wheeler, 1899:41
 Parentia  Hardy, 1935:245
 Pelastoneurus  Loew, 1861:36
 Peloropeodes  Wheeler, 1890:373
 Peodes  Loew, 1857:29
 Phacaspis  Meuffels et Grootaert, 1988:312
 Phalacrosoma  Becker, 1922:44
 Pharcoura  Bickel, 2007:6
 Phasmaphleps  Bickel, 2005:21
 Phrudoneura  Meuffels et Grootaert, 1987:319
 Physopyga  Grootaert et Meuffels, 1989:200
 Pilbara  Bickel, 1994:99
 Pinacocerus  Van Duzee, 1930:11
 Plagioneurus  Loew, 1857:43
 Plagiozopelma  Enderlein, 1912:367
 Platyopsis  Parent, 1929:12
 Poecilobothrus  Mik, 1878:1
 Pouebo  Bickel, 2008:50 
 Prochrysotus  Meunier, 1908:9
 Prohercostomus  Grichanov, 1997:82
 Prosystenus  Negrobov, 1976:122
 Pseudargyra  Van Duzee, 1930:31
 Pseudargyrochlamys  Grichanov, 2006:31
 Pseudohercostomus  Stackelberg, 1931:776
 Pseudoparaclius  Grichanov, 2006:29
 Pseudoparentia  Bickel, 1994:135
 Pseudopelastoneurus  Grichanov, 2006:30
 Pseudosympycnus  Robinson, 1967:901
 Pseudoxanthochlorus  Negrobov, 1977:146
 Pterostylus  Mik, 1878:4
 Retinitus  Negrobov, 1978:86
 Rhaphium  Meigen, 1803:272
 Rhynchoschizus  Dyte, 1980:223
 Saccopheronta  Becker, 1914:215
 Scelloides  Bickel et Dyte, 1989:415
 Scellus  Loew, 1857:22
 Scepastopyga  Grootaert et Meuffels, 1997:1588
 Sciapus  Zeller, 1842:831
 Scorpiurus  Parent, 1933:357
 Scotiomyia  Meuffels et Grootaert, 1997:248
 Septocellula  Hong, 1981:109
 Setihercostomus  Zhang et Yang, 2005:183
 Shamshevia  Grichanov, 2012:558
 Sigmatineurum  Parent, 1938:215
 Sinodolichopodites  Hong, 2002:377
 Sinosciapus  Yang, 2002:432
 Somillus  Brethes, 1924:110
 Sphyrotarsus  Mik, 1874:342
 Srilankamyia  Naglis, Grootaert et Wei, 2011:3
 Stenopygium  Becker, 1922:75
 Stolidosoma  Becker, 1922:213
 Sunodolichopodites  Hong, 2002:385
 Suschania  Negrobov, 2003:35
 Sweziella  Van Duzee, 1933:346
 Sybistroma  Meigen, 1824:71
 Symbolia  Becker, 1921:210
 Sympycnidelphus  Robinson, 1964:149
 Sympycnites  Grimaldi et Cumming, 1999:67
 Sympycnus  Loew, 1857:42
 Syntormon  Loew, 1857:35
 Systenoides  Naglis, 2002 (2001):499
 Systenomorphus  Grichanov, 2010:80
 Systenoneurus  Grichanov, 2010:83
 Systenus  Loew, 1857:34
 Tachytrechus  Haliday in Walker, 1851:173
 Telmaturgus  Mik, 1874:349
 Teneriffa  Becker, 1908:54
 Tenuopus  Curran, 1924:228
 Terpsimyia  Dyte, 1975:275
 Tetrachaetus  Bickel et Dyte, 1989:417
 Teuchophorus  Loew, 1857:44
 Thambemyia  Oldroyd, 1956:210
 Thinolestris  Grootaert et Meuffels, 1988:32
 Thinophilus  Wahlberg, 1844:37
 Thrypticus  Gerstäcker, 1864:43
 Trigonocera  Becker, 1902:57
 Urodolichus  Lamb, 1922:394
 Uropachys  Parent, 1935:80
 Vetimicrotes  Dyte, 1980:223
 Viridigona  Naglis, 2003 (2002):564
 Wangia  Hong, 2002:354
 Wheelerenomyia  Meunier, 1908:9
 Xanthina  Aldrich, 1902:92
 Xanthochlorus  Loew, 1857:42
 Yumbera  Bickel, 1992:1007

Список названий родовой группы 
Включает подродовые названия, родовые синонимы, гомонимы, непригодные названия, а также пригодные названия с дискуссионным статусом.

 Achanthipodus  Róndani, 1856:144
 Agastoplax  Enderlein, 1936:114
 Agonosoma  Guérin-Méneville, 1838:293
 Aldabromyia  Meuffels et Grootaert, 2007:29
 Alishania  Bickel, 2004:27
 Alloeoneurus  Mik, 1878:8
 Ammobates  Stannius, 1831:33
 Anasyntormon  Parent, 1932:114
 Anchineura  Thomson, 1869:506
 Anepsius  Loew, 1857:45
 Angiopus  Meuffels et Grootaert, 1996:224
 Anglearia  Carlier, 1835:659
 Anomalopyga  Oldenberg, 1916:187
 Anoplomerus  Róndani, 1856:141
 Anoplopus  Róndani, 1857:14
 Anorthus  Loew, 1850:117
 Aphantotimus  Wheeler, 1890:375
 Aphrozeta  Perris, 1847:491
 Aptorthus  Aldrich, 1893:48
 Asphyrotarsus  Oldenberg, 1916:193
 Australiola  Parent, 1932:127
 Balfouria  Parent, 1933:75
 Bathycranium  Strobl, 1892:103
 Brachymyia  Parent, 1933:435
 Brachypus  Meigen, 1824:34
 Cachonopus  Vaillant, 1953:10
 Campsicnemoides  Curran, 1927:184
 Camptoneura  Parent, 1930:110
 Camptosceles  Haliday, 1832:357
 Camptoscelus  Kertész, 1909:306
 Chaetosphyria  Enderlein, 1936:109
 Cheirocerus  Parent, 1930:13
 Clinocampsicnemus  Vaillant et Brunhes, 1980:383
 Coelinium  Parent, 1939:148
 Collinellula  Aldrich, 1932:4
 Cyrtosymbolia  Parent, 1931:10
 Cyrtura  Parent, 1938:390
 Dactylodiscia  Enderlein, 1936:114
 Dactylorhipis  Enderlein, 1936:114
 Dasyarthrus  Mik, 1878:5
 Dasypsilopus  Bigot, 1859:215
 Diaphora  Macquart, 1834:447
 Drepanomyia  Wheeler, 1898:217
 Drymonoeca  Becker, 1907:108
 Ectomus  Mik, 1878:8
 Elongomedetera  Hollis, 1964:260
 Emperoptera  Grimshaw in Grimshaw et Speiser, 1902:81
 Eudasypus  Bigot, 1888:24
 Eudasypus  Bigot, 1890:268
 Eudolichopus  Frey, 1915:10
 Eurostomerus  Bigot, 1859:215
 Eutarsus  Loew, 1857:45
 Glyphidocerus  Enderlein, 1936
 Gnamptopsilopus  Aldrich, 1893:48
 Gongophora  Philippi, 1875:86
 Gonioneurum  Becker, 1922:98
 Griphomyia  Grootert et Meuffels, 1997:108
 Gymnoceromyia  Bigot, 1890:293
 Hadroscelus  Becker, 1922:113
 Halaiba  Parent, 1929:56
 Haltericerus  Róndani, 1856:143
 Haplopharynx  Grootaert et Meuffels, 1998:253
 Hoplignusus  Vaillant, 1953:11
 Hydrochus  Fallén, 1823:5
 Hygroceleuthus  Loew, 1857:10
 Hypophyllus  Haliday, 1832:359 
 Ionthadophrys  Van Duzee, 1930:20
 Iphis  Meigen, 1800:27
 Ischiochaetus  Parent, 1933:384
 Kalocheta  Becker, 1923:41
 Kophosoma  Van Duzee, 1926:39
 Labeneura  Parent, 1937:126
 Lasiargyra  Mik, 1878:5
 Laxina  Curran, 1934:230
 Leptocorypha  Aldrich, 1896:315
 Leptopezina  Macquart, 1835:554
 Leptopus  Fallén, 1823:23
 Leptopus  Haliday, 1832:358
 Leptorhethum  Aldrich, 1893:50
 Leucodolichopus  Frey, 1915:10
 Leucostola  Loew, 1857:39
 Lorea  Negrobov, 1966:87
 Ludovicius  Róndani, 1843:43
 Macellocerus  Mik, 1878:5
 Macrodolichopus  Stackelberg, 1933:109
 Margaritostylus  Bigot, 1859:215
 Mastigomyia  Becker, 1924:123
 Medeterus  Bigot, 1890
 Megistostylus  Bigot, 1859:215
 Melanodolichopus  Frey, 1915:10
 Meringopherusa  Becker, 1902:56
 Mesoblepharius  Bigot, 1859:215
 Metapelastoneurus  Aldrich, 1894:152
 Microhercostomus  Stackelberg, 1949:687
 Micropygus  Parent, 1931:13
 Microtes  Becker, 1918:132
 Millardia  Curran, 1934:231
 Mischopyga  Grootaert et Meuffels, 1989:196
 Munroiana  Curran, 1924:229

 Nelsonia  Parent, 1933:349
 Nematopus  Parent, 1933:398
 Nemospathus  Bigot, 1859:215
 Neorhaphium  Botosaneanu Vaillant, 1973:418
 Neosyntormon  Curran, 1934:230
 Neurigonella  Robinson, 1964:119
 Nobilusa  Wei, 2006:491, 500
 Nodicornis  Róndani, 1843:46
 Nothosympycnus  Wheeler, 1899:51
 Oariopherus  Bigot, 1888:24
 Oariopherus  Bigot, 1890:270
 Oariostylus  Bigot, 1859:215
 Oedipsilopus  Bigot 1859:224
 Oligochaetus  Mik, 1878:7
 Orthobates  Wahlberg, 1844:109
 Ounyana  Hollis, 1964:228
 Ozodostylus  Bigot, 1859:225
 Pachypyga  Parent, 1928:173
 Pachyurus  Parent, 1934:305
 Palaeochrysotus  Meunier, 1908:9
 Paluda  Wei, 2006:489, 498
 Paracleius  Bigot, 1859:215
 Paraclius  Coquillet, 1910:583
 Paraclius  Kertész, 1909:230
 Paragymnopternus  Bigot, 1890:281
 Parathinophilus  Parent, 1932:161
 Paresus  Wei, 2006:493, 501
 Parhydrophorus  Wheeler, 1896:185
 Perithinus  Haliday, 1832:353
 Phylarchus  Aldrich, 1901:342
 Placantichir  Anonymous, 1937:381
 Placantichir  Bickel, 1994:88
 Placantichir  Enderlein, 1936:114
 Plectropus  Haliday, 1832:353
 Pleuropygius  Parent, 1933:186
 Polymedon  Osten-Sacken, 1877:317
 Porphyrops  Meigen, 1824:45
 Proarchus  Aldrich, 1910:100
 Prothambemyia  Masunaga, Saigusa Grootaert, 2005
 Pseudacropsilus  Strobl, 1899:122
 Psilischium  Becker, 1922:93
 Psilopiella  Van Duzee, 1914:438
 Psilopodinus  Bigot, 1888:24
 Psilopodius  Róndani, 1861:11
 Psilopus  Meigen, 1824:35
 Pycsymnus  Frey, 1925:20
 Ragheneura  Róndani, 1856:144
 Rhagoneurus  Loew, 1864:346
 Sarcionus  Aldrich, 1901:341
 Satyra  Meigen, 1803:41
 Saucropus  Loew, 1857:41
 Scelloides  Parent, 1933:387
 Schizorhynchus  Parent, 1927:62
 Schoenophilus  Mik, 1878:9
 Sciopolina  Curran, 1924:216
 Smiliotus  Loew, 1857:56
 Spathichira  Bigot, 1888:xxiv
 Spathiopsilopus  Bigot, 1888:24
 Spathipsilopus  Bigot, 1890:263, 268
 Spathitarsus  Bigot, 1890:276
 Spatichira  Bigot, 1888:xxx
 Stannia  Róndani, 1857:14
 Steleopyga  Grootaert et Meuffels, 2001:208
 Stenarus  Gistl, 1848:10
 Subhercostomus  Grichanov, 2011:22
 Submedeterus  Becker, 1916:360
 Subsympycnus  Becker, 1922:244
 Synarthrus  Loew, 1857:35
 Syntomoneurum  Becker, 1922:123
 Syntormoneura  Curran, 1926:16
 Taechobates  Haliday, 1832:356
 Takagia  Negrobov, 1973:1520
 Tetrachaetus  Parent, 1933:436
 Thinophilus  Schiodte, 1844:44
 Tonnoiria  Parent, 1929:184
 Turneria  Parent, 1934:127
 Turneria  Parent, 1935:123
 Tylochaetus  Bigot, 1888:xxiv
 Vaalimyia  Curran, 1926:398
 Vanduzeeia  Parent, 1934:257
 Wirthia  Arnaud, 1958:184
 Xanthotricha  Aldrich, 1896:339
 Xiphandrium  Loew, 1857:36

Примечания

Ссылки 
 

 Europe.
 Nearctic.
 Australasia.

Списки двукрылых